Орган може да се отнася за:

 орган (анатомия) – биологична структура, изградена от тъкани и специализирани клетки
 орган (музика) – клавирен пневматичен музикален инструмент
 орган (право), държавен орган – носител на власт или компетентност
 орган, също и официоз – официално издание на дадена обществена група, политическа партия или институция